Wanderer ou The Wanderer podem referir-se a:

The Wanderer (filme), filme mudo americano dirigido por D. W. Griffith
"The Wanderer" (canção), canção de 1961 por Dion DiMucci   
Wanderer-Fantasie, canção de 1816 composta por Franz Schubert
Wanderer (empresa), fábrica alemã automobilística extinta

Desambiguação